Paduko peut désigner :
 le paduko, une langue tchadique parlée au Cameroun
 les Podoko (ou Paduko), une population du Cameroun